Чеченская автономная область (Чеченская АО) — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 30 ноября 1922 года по 15 января 1934 года. Административный центр — город Грозный.

История 
Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области был назначен город Грозный, который не входил в состав области до 1929 года (был автономным городом непосредственно в составе Северо-Кавказского края с 1924 до 1929 гг.).

С 17 октября 1924 года Чеченская АО в составе Северо-Кавказского края. В 1927 году в состав Чеченской АО был включен район Аллаго, искусственно включенный в состав Тифлиской области после окончания Кавказской войны, но после революции в России земли населенные чеченцами вернули в состав Чеченской автономии. Вместе с тем в эти годы в состав образуемого Дагестанской АССР было включены территории с чеченским населением ранее не входившие в ее состав.  4 февраля 1929 года к Чеченской АО была присоединена территория упраздненного Сунженского казачьего округа, в состав Чеченской АО также официально вошел город Грозный. 15 января 1934 года Чеченская АО была объединена с Ингушской АО в одну Чечено-Ингушскую АО в составе Северо-Кавказского края.

За 12 лет существования ЧАО добилась значительных успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства

Население 
По результатам всесоюзной переписи населения 1926 года население области составляло 309 860 чел.

Национальный состав населения распределялся следующим образом:

Административное деление 

Первоначально область делилась на 5 районов: Грозненский, Надтеречный (с. Нижний Наур), Урус-Мартановский, Шалинский, Шатоевский.

По состоянию на 1 января 1926 года Чеченская АО включала 11 округов:
 Веденский — с. Ведено
 Галанчожский — с. Галанчож
 Гудермесский — с. Ойсунгур
 Итум-Калинский — с. Итум-Кале
 Надтеречный — с. Нижний Наур
 Ново-Чеченский — ст. Осланбековская (бывш. Михайловская)
 Петропавловский — с. Петропавловское
 Урус-Мартановский — с. Урус-Мартан
 Шалинский — с. Шали
 Шатоевский — с. Шатой
 Яссинский (Саясановский) — с. Саясан

По состоянию на 8 марта 1926 года Чеченская АО включала 1 пгт — Гудермес — и 14 округов:
 Асламбековский — г. Грозный
 Веденский — с. Ведено
 Галанчожский — с. Галанчож
 Гудермесский — с. Ойсунгур
 Итум-Калинский — с. Итум-Кале
 Надтеречный — с. Нижний Наур
 Ново-Чеченский — ст. Осланбековская (бывш. Михайловская)
 Ножай-Юртовский — с. Ножай-Юрт
 Петропавловский — с. Петропавловское
 Урус-Мартановский — с. Урус-Мартан
 Чеберлоевский — с. Чубахтерой
 Шалинский — с. Шали
 Шароевский — с. Шарой
 Шатоевский — с. Шатой

К 11 февраля 1929 года административные единицы были укрупнены путём упразднения 5 округов:
 Асламбековский (разделён между Петропавловским, Надтеречным, Гудермесским, Урус-Мартановским и впоследствии Сунженским округами);
 Галанчожский (разделён между Урус-Мартановским и Итум-Калинским округами),
 Ново-Чеченский (разделён Надтеречным, Урус-Мартановским и впоследствии Сунженским округами);
 Чеберлоевский (разделён между Веденским и Шатоевским округами);
 Шароевский (разделён между Шатоевским и Итум-Калинским округами).

4 апреля 1929 года в состав Чеченской АО был передан Сунженский округ.

Также в 1929 году в состав Чеченской АО был включён город Грозный.

По состоянию на 14 февраля 1929 года Чеченская АО включала 1 город — Грозный — и 10 округов (после укрупнения с количеством сельсоветов):
 Веденский — с. Ведено — 25 сельсоветов
 Гудермесский — с. Гудермес — 21 сельсовет
 Итум-Калинский — с. Итум-Кали — 18 сельсоветов
 Надтеречный — с. Нижний Наур — 13 сельсоветов
 Ножай-Юртовский — с. Ножай-Юрт — 18 сельсоветов
 Петропавловский — ст. Петропавловская — 5 сельсоветов
 Сунженский — ст-ца Слепцовская — 11 сельсоветов
 Урус-Мартановский — с. Урус-Мартан — 24 сельсовета
 Шалинский — с. Шали — 12 сельсоветов
 Шатоевский — пос. Шатой — 26 сельсоветов

30 апреля 1930 года Галанчожский округ был восстановлен.

30 сентября 1931 года все 11 округов Чеченской АО были преобразованы в районы.

В 1932 году был образован Шаро-Чеберлоевский район (с. Дай).

По состоянию на 1932 год в состав области входили 1 город — Грозный — и 12 районов:
 Веденский — с. Ведено
 Галанчожский — с. Галанчож
 Гудермесский — с. Гудермес
 Итум-Калинский — с. Итум-Кали
 Надтеречный — с. Нижний Наур
 Ножай-Юртовский — с. Ножай-Юрт
 Петропавловский — с. Петропавловское
 Сунженский — ст-ца Слепцовская
 Урус-Мартановский — с. Урус-Мартан
 Шалинский — с. Шали
 Шаро-Чеберлоевский — с. Дай
 Шатоевский — пос. Шатой

Органы власти

Ответственные секретари обкома РКП(б)/ВКП(б) 
 5.01.1923 — 10.03.1923 — Назаревич, врио отв. секретаря
 10.03.1923 — декабрь 1923 — Н. С. Азнарашвили
 Декабрь 1923 — не позднее сентября 1925 — М. А. Энеев
 Январь 1926 — август 1927 — Е. А. Эшба
 Август 1927—1929 — Г. О. Булат
 1929—1930 — С. А. Хасман
 1930—1932 — Г. М. Кариб (Товмасьян)
 1932—1932 — М. Х. Омаров
 1932—29.11.1933 — Г. К. Махарадзе

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное деление РСФСР
 Административные преобразования в Чеченской Республике

Автономные области РСФСР
1922 год в Чечне
Появились в 1922 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1934 году
Административные единицы, образованные в 1922 году